VK steht für:
 Air Nigeria (IATA-Code), eine Fluggesellschaft
 Air Tungaru (IATA-Code), ehemalige Fluggesellschaft
 Level Europe (IATA-Code), österreichische Fluggesellschaft
 Variationskoeffizient
 Verbundkatalog
 Vereinigtes Königreich
 Vergabekammer, siehe unter Vergaberecht (Deutschland)#Nachprüfungsverfahren
 Verkehrskadett
 Vergaserkraftstoff, ein Benzin
 Verkehrsgemeinschaft Kempten, ehemaliger Verkehrsverbund in Bayern
 Verkehrskontrolle
 Versandkosten
 Versichertenkarte
 Kolleg Vilnius (lit. Vilniaus kolegija), eine Hochschule in Vilnius
 Visuelle Kommunikation
 Visitenkarte
 VK, siehe Västerbottens-Kuriren, eine Tageszeitung in Nordschweden
 VK-Reaktor, einen Kernreaktor
 vk.com, ein soziales Netzwerk
 Volkskammer, das Parlament der DDR
 Vollkasko, eine Kfz-Versicherungsart, siehe Kaskoversicherung
 Vollketten-Fahrzeug, siehe Kettenfahrzeug
 Völklinger Kreis – Bundesverband schwuler Führungskräfte
 Visual Kei, eine aus Japan stammende Subkultur
 den Verband der Kriegsdienstverweigerer, eine Vorläuferorganisation der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
 Verkauf
 ITU-Landeskenner für Australien im Amateurfunk

VK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Mittelstadt Völklingen im Regionalverband Saarbrücken
 Großbritannien: Worcester
 Kroatien: Vinkovci
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag
 Österreich: Bezirk Völkermarkt und Konsul im Land Vorarlberg
 Slowakei:
 Okres Veľký Krtíš
 Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)

Abkürzung